Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die French Open 2005 des Damentennis. Insgesamt nahmen 96 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ITF Homepage

2009
Dameneinzel (Qualifikation)